Аугуст Юлианович Фельдман () (15 марта 1899, г. Пернов, Лифляндская губерния — 5 августа 1970, Таллин, ЭССР) — эстонский советский военачальник, полковник (1942), в 1944—1945 гг. командовал 249-й Эстонской стрелковой дивизией, с 1951 по 1954 год — военный комиссар Эстонской ССР.

Биография 
Аугуст Фельдман родился 15 марта 1899 года в городе Пернов Лифляндской губернии в семье фабричного рабочего.

В возрасте пятнадцати лет поступил учеником слесаря на фабрику, где работал отец. Но вскоре работу пришлось оставить — началась Февральская революция.

Служба в армии 
С октября 1917 года находился в рядах народной милиции, а в августе 1918 года вступил добровольцем в Таллинский коммунистический стрелковый полк, в составе которого участвовал в боевых действиях на Урале. Его полк тесно взаимодействовал с частями 30-й стрелковой дивизии, которой командовал В. К. Блюхер.

В составе Эстонской стрелковой дивизии принимал участие в боях под Нарвой, против поляков в районе Двинска, взятии Курска, Белгорода, Мариуполя, против подразделений Н. Махно на Украине. В 1920-1921 годах участвовал во взятии Крыма и ликвидации банд Заболотного и Левченко на Украине.

В 1922 году Фельдман поступил в Петроградскую интернациональную военную школу, в эстонской группе был передовиком в учёбе. Окончив школу в 1925 году, прошёл путь от командира взвода до начальника штаба полка.

Великая Отечественная война 
В начале войны находился на должности начальника штаба 400-го стрелкового полка, с которым без малого месяц выбирался к своим в направлении Вязьмы. Позднее майор Фельдман был назначен начальником оперативного отдела штаба 89-й стрелковой дивизии, с которой участвовал в отступательных боях на Западном фронте.

В конце 1941 года был отозван в Уральский военный округ на формирование 7-й Эстонской стрелковой дивизии. Сразу был назначен начальником штаба дивизии. 25 сентября 1942 года, когда две дивизии были сведены в состав 8-го Эстонского стрелкового корпуса, Фельдмана назначили заместителем командира 249-й Эстонской стрелковой дивизии. В этом качестве участвовал в тяжелых боях под Великими Луками.

В период освобождения Эстонии в 1944 году, когда комдив Ломбак был ранен, вступил в командование 249-й Эстонской стрелковой дивизией. Свою дивизию полковник Фельдман провел от форсировании реки Эмайыги до освобождения полуострова Сырве.

Особенно отличилась дивизия Фельдмана в сентябре 1944 года в районе Поркуни. Преследовавшая отходящих немцев, идя обходными дорогами, 249-я дивизия опередила противника и в районе Поркуни, где прижала немецкую группировку к озеру. Бои продолжались более 2-х часов. Понеся потери (свыше 400 человек), около 1000 вражеских солдат и офицеров сдались в плен.

Также полковник Фельдман отличился 23 сентября 1944 года, участвуя в составе передового отряда дивизии в освобождении Хаапсалу. К исходу дня отряд вырвался к Рохукюла. Дивизия форсировала пролив Суур-Вяйн и затем овладела островом Муху (водная преграда составляла свыше шести километров).

Указом Президиума Верховного Совета СССР за прорыв обороны немцев в районе Тарту 249-й дивизия была награждена орденом Красного Знамени. Позднее стали орденоносными и некоторые её подразделения: орденом Красного Знамени был награждён 921-й стрелковый полк, орденом Кутузова 3-й степени — 779-й артполк, орденом Александра Невского — 307-й отдельный противотанковый дивизион, орденом Красной Звезды — 917-й и 925-й стрелковые полки.

За время войны Фельдман был два раза упомянут в благодарственных в приказах Верховного Главнокомандующего.

После войны 
После окончания войны был назначен заместителем командира Эстонского стрелкового корпуса, затем несколько лет был начальником военной кафедры Тартуского государственного университета.

В 1951 году был назначен военным комиссаром Эстонской ССР, на этой должности находился больше двух лет. В 1954 году уволился в запас.

Скончался в Таллине в 1970 году.

Награды 
 Орден Ленина (1945)
 четыреордена Красного Знамени (20.06.1943, 21.09.1944 03.11.1944, 1950)
 орден Суворова 2-й степени (29.06.1945)
 орден Александра Невского (06.06.1945)

Примечания

Литература 
 

Военные Эстонии
Персоналии:Эстонская ССР
Участники Гражданской войны в России
Выпускники Ленинградского высшего общевойскового командного училища
Выпускники курсов «Выстрел»
Начальники штабов в Великой Отечественной войне
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Преподаватели Тартуского университета
Члены КПСС
Похороненные на Лесном кладбище Таллина